Дивизион 1 2004/2005 () — 41-й сезон чемпионата Алжира по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 2004/05 на сайте rsssf.com 
 Сезон 2004/05 на сайте goalzz.com 

2004/2005
Алжир
Алжир
Спорт в Алжире в 2004 году
Спорт в Алжире в 2005 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2004/2005